

Подлехи — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подлехи — село в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства